Aldo Emilio Retamal Arriagada (Los Lagos, 1 de enero de 1991) es un profesor y político chileno, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh) y miembro de las Juventudes Comunistas de Chile (JJ.CC). Desde junio de 2021 ejerce como alcalde de la comuna de Los Lagos. Anteriormente se desempeñó como concejal de la misma comuna.

Biografía 
Nació el 1 de enero de 1991, hijo de Rosa Arriagada. Cursó sus estudios básicos en la escuela Nueva España de Los Lagos, y sus estudios de enseñanza media en el liceo Alberto Blest Gana de la misma comuna. El año 2009 ingresa a la carrera de Derecho hasta el año 2010, y desde el año 2012 ingresa a la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación, ambas en la Universidad Austral de Chile.

Vida política 
Inició su vida política el año 2006 en las Juventudes Comunistas de Chile. Fue electo concejal de Los Lagos en las elecciones municipales de 2012 con el 8,65% de los votos. Logró la reelección como concejal en las Elecciones municipales de 2016 transformándose en la primera mayoría de votos.

En las Elecciones municipales de 2021 se postula como candidato a alcalde por la misma comuna. Gana la elección con el 55,02% de los votos, siendo el primer miembro de las JJ.CC. en lograr el cargo de alcalde después del retorno a la democracia.
Asumió sus funciones como alcalde el 28 de junio de 2021.

Historial electoral

Elecciones municipales de 2012 

 Elecciones municipales de 2012, para el concejo municipal de Los Lagos

Elecciones municipales de 2016 

 Elecciones municipales de 2016, para el concejo municipal de Los Lagos

Elecciones municipales de 2021 
 Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de Los Lagos

Referencias

Enlaces externos 
 

Profesores de Chile
Comunistas de Chile
Políticos del Partido Comunista de Chile